Tejeda y Segoyuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tejeda y Segoyuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tejeda y Segoyuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar